Sebadelhe peut désigner :
au Portugal :
Sebadelhe, paroisse civile de la municipalité de Vila Nova de Foz Côa, située dans le district de Guarda et la région Nord ;
Sebadelhe da Serra, paroisse civile de la municipalité de Trancoso, située dans le district de Guarda et la région Centre.

Notes